АО «Сетевая компания» — российская компания, оказывающая услуги по передаче электрической энергии и присоединению потребителей к электрическим сетям в Республике Татарстан. Штаб-квартира компании расположена в Казани.

Генеральный директор — Фардиев Ильшат Шаехович.

История 
Компания была создана 11.12.2001 по решению учредителей (ГУП ПЭО «Татэнерго» и ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина) в рамках проводимой реформы электроэнергетического комплекса Российской Федерации, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и Указа Президента Республики Татарстан от 08.08.2001 № УП-673 «О дальнейших мерах по реформированию электроэнергетики Республики Татарстан» на базе девяти предприятий электрических сетей, являющихся в настоящее время её филиалами.

03.07.2006 компании была реорганизована путем присоединения к ней ОАО «Татэлектросеть», которому принадлежали распределительные сети крупнейших городов Республики Татарстан, в целях формирования в Республике Татарстан единой сетевой распределительной компании.

С момента создания и до 01.07.2009 компания являлась дочерним обществом ОАО «Татэнерго» и входила в состав вертикально интегрированного холдинга, осуществляющего производство, передачу, распределение, а также сбыт электрической и тепловой энергии на территории Республики Татарстан. В результате реорганизации и «распаковки» холдинга основным акционером компании стала Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Показатели деятельности

Услуги по передаче электроэнергии 
В 2020 году поступление электроэнергии в электрические сети компании составило 21 509 млн кВт·ч, что ниже показателей 2019 года на 1 242 млн кВт·ч (5,5 %). В сети потребителей и смежных сетевых организаций (ССО) по границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей компанией отпущено 20 039 млн кВт·ч. По сравнению с 2019 годом полезный отпуск электроэнергии с учётом отпуска в сеть ССО снизился на 1 213 кВт·ч (5,7 %). В результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19, снижения нефтедобычи предприятиями ТЭК Российской Федерации произошло значительное снижение объёмов электропотребления по Республике Татарстан относительно утвержденных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по Республике Татарстан.

Структура компании 
В структуру компании входят 11 филиалов:
 девять предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по территориальному признаку в городах Альметьевск, Бугульма, Буинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Чистополь. В структуру каждого из девяти филиалов входят обособленные структурные подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС);
 Дирекция строящихся объектов;
 Дирекция по обслуживанию потребителей.
Общее руководство деятельностью Компании осуществляется аппаратом Управления, расположенным в городе Казани.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Годовой интегрированный отчет за 2020 год
 ОАО «Сетевая компания» и GE создали цифровой двойник электросети республики Татарстан
 
 
 Первая цифровая подстанция в Республике Татарстан
 Системный оператор и ОАО «Сетевая компания» расширяют сферу применения цифровой технологии дистанционного управления
 АО «Сетевая компания» создает инфраструктуру для электромобилей в Татарстане

Компании Татарстана
Энергетика Татарстана